Pleine-Selve, commune française de l'Aisne ;
 Pleine-Selve, commune française de la Gironde.

Voir aussi
Pleine-Sève, commune française de la Seine-Maritime.